Carelli pode se referir a:
 Fabiano Carelli
 Vincent Carelli

Desambiguações de sobrenomes